Gerrit van Assendelft is de naam van diverse personen uit het Hollandse adellijke geslacht Van Assendelft:
 Gerrit van Assendelft (1313), stamvader van het geslacht, schout van Assendelft in 1313
 Gerrit van Assendelft (1348), kleinzoon van deze, heer van Assendelft van 1348 tot na 1356
 Gerrit van Assendelft (15e eeuw), kleinzoon van deze, heer van Assendelft van 1443 tot 1486, heemraad van Delfland, lid van het Hof van Holland, kastelein van Schoonhoven etc.
 Gerrit van Assendelft (16e eeuw), kleinzoon van deze, heer van Assendelft van 1509 tot 1558, heer van vele andere plaatsen in Holland, president van het Hof van Holland